Kapral bzw. Kaprál ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Kapral (1877–1969), österreichische Politikerin
 Hilarion Kapral (1948–2022), kanadischer Geistlicher, Metropolit von Amerika
 Peter Kapral (* 1933), österreichischer Politiker
 Václav Kaprál (1889–1947), tschechischer Komponist